Wall House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Wall House (Clinton, Louisiana), NRHP-ID 84001285
 Wall House (Elkins Park, Pennsylvania), NRHP-ID 79002302